Allard kan syfta på

Personer
Allard Pierson, nederländsk teolog och historiker. 
Bert Allard, svensk biokemist
Carl Allard, svensk konstnär
 Evald Allard (1901–1961), svensk fotbollsspelare
Folke Allard, svensk politiker och fackföreningsman
Gunilla Allard, svensk inredningsarkitekt, möbelformgivare och scenograf
Henrik Allard, svensk läkare
Henry Allard, svensk politiker
J Allard, amerikansk IT-entreprenör
Jean Allard, fransk trädgårdsmästare
Lammert Allard te Winkel, nederländsk språkforskare
Lucille Roybal-Allard, amerikansk politiker
Markus Allard, svensk politiker
Martin Allard (1875–1950), svensk präst
Sven Allard, svensk diplomat
Thomas Allard, svensk civilingenjör och generaldirektör
Wayne Allard, amerikansk politiker

Övrigt
Allard, brittiskt biltillverkare 1936–1966
Allard M2X, bilmodell 
Allard P2, bilmodell 

Svenska efternamn